Helme může být:

zeměpisné označení
 Helme (řeka) – řeka v Německu
 Helme (obec) – samosprávná obec v Estonském kraji Valgamaa
 Helme (městečko) – estonské městečko, správní středisko stejnojmenné obce

příjmení
 Elisabeth Helme († 1814) – britská spisovatelka
 Mart Helme (* 1949) – estonský diplomat
 Rein Helme  (1954–2003) – estonský historik

Podobné příjmení 
 Helm

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno